Гордост и предразсъдъци може да се отнася за:

 „Гордост и предразсъдъци“, роман на Джейн Остин
 Някоя от филмовите адаптации по романа:
 „Гордост и предразсъдъци“ (1940)
 „Гордост и предразсъдъци“ (2003)
 „Гордост и предразсъдъци“ (2005)